Павел Кобелев:
 Кобелев, Павел Георгиевич (1894—1938) — военачальник внутренних войск НКВД, комбриг.
 Кобелев, Павел Денисович (1793—1877) — генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 года.
 Кобелев, Павел Прокофьевич (1897—1971) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.